El condado de Ripley es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Ripley (Indiana)
 Condado de Ripley (Misuri)